Osoby o tym nazwisku:
 Nathan Ehrenfeld – rabin ortodoksyjny

Lokalizacje

Niemcy 
 Ehrenfeld – dzielnica Kolonii
 Ehrenfeld – okręg administracyjny Kolonii

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Gosławice
 Sławienko

Stany Zjednoczone 
 Ehrenfeld – miejscowość

Ukraina 
Dawna nazwa miejscowości 
 Czystopilla